Tamas bezeichnet:
 Tamas, eine Eigenschaft der feinstofflichen Materie in der indischen Philosophie und im Hinduismus
 Tamas (Film), Hindi-Film und -Fernsehserie von Govind Nihalani aus dem Jahr 1987
 Tamas (Rapper), ein deutscher Rapper

Tamas, Tamaș oder Tamaš ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriel Tamaș (* 1983), rumänischer Fußballspieler
 Gellert Tamas (* 1963), schwedischer Journalist und Schriftsteller
 Jenny Tamas (* 1990), deutsche Eishockeyspielerin
 Julijan Tamaš (* 1950), jugoslawischer bzw. serbischer Slawist

Träger des georgischen Vornamens Tamas sind:
 Tamas Gamqrelidse (1929–2021), georgischer Linguist und Orientalist
 Tamas Giorgadse (* 1947), georgischer Schachspieler
 Tamas Tschiladse (1931–2018), georgischer Schriftsteller

Siehe auch
 Tamás